

События 
 Римская империя
 Консулы Дулий Силан и Квинт Сервилий Силан. Консул-суффект — Септимий Север.
 Клеандр скупил в огромном количестве хлеб и вызвал голод в Риме. Толпа народа двинулась к дворцу, чтобы принести жалобу Коммоду. На улицах разыгралось сражение между чернью и всадниками. Коммоду донесли об этом, и он распорядился казнить Клеандра. Коммод стал именовать себя Геркулесом, переименовал многие месяцы. В амфитеатре он в огромных количествах убивал зверей.
 189—199 — Римский папа Виктор I. Собор в Риме, отвергший ереси квартодециманов и монтанистов.
 189—232 —  Епископ Александрии Деметрий.

 Китай
 Юань Шао устроил истребление придворных «евнухов».
 Подавление восстания на северо-западе Китая.
 189—220 — 13-й император Хань Сянь-ди.

 Корея
 Ван Пэкче Чхого проводит успешную военную кампанию против Силла, захватив ряд крепостей.

Родились 
 7 марта — Публий Септимий Гета (ум. 211), римский император с 4 февраля по 19 декабря 211 года из династии Северов.
 Чжан Чуньхуа (ум. 247), жена китайского государственного деятеля Сыма И.

Скончались 
 13 мая — Лин-ди (р. 156), 11-й император Восточной Хань (168—189).
 26 июля — Элевтерий (р. ?), 13-й папа римский (174—189).
 Элий Аристид (р. 117) — древнегреческий ритор и видный представитель Второй софистики.

См. также